Навальвильяр-де-Ибор ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Иборес. Занимает площадь 54,5 км². Население — 504 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса
Населённые пункты Касереса